Angel Pazos (1928.) uruguayi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsgát 1952-ben szerezte meg, majd hazájában különböző labdarúgó mérkőzéseken szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett országa legmagasabb minősítésű labdarúgó bajnokságának játékvezetője.

Nemzetközi játékvezetés
Az Uruguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1962-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Pályafutása alatt több kupatalálkozón, nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett, illetve valamelyik társának segítve partbíróként tevékenykedett.

Források
 Játékvezető - 1965. VI. évfolyam 3. szám

Uruguayi labdarúgó-játékvezetők
1928-ban született személyek
Élő személyek